Nenow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Nenow (1901–1953), bulgarischer Komponist
 Miltscho Nenow (* 1957), bulgarischer Eishockeyspieler
Nikola Nenow (1907–1996), bulgarischer Radrennfahrer